Луси́ - китайский топоним:

 Луси (Хунхэ) (泸西) — уезд Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа провинции Юньнань
 Луси (Сянси) (泸溪) — уезд Сянси-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хунань
 Луси (Пинсян) (芦溪) — уезд городского округа Пинсян провинции Цзянси